Кубок Либертадорес 2016 () — 57-й розыгрыш Кубка Либертадорес, главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, который проводится под эгидой КОНМЕБОЛ и пройдёт с 3 февраля по 5 августа 2016 года. Титульным спонсором турнира с 2013 года является корпорация по производству автомобильных шин Bridgestone, подписавшая контракт с КОНМЕБОЛ на 5 лет. Победитель турнира примет участие в Рекопе Южной Америки 2017, а лучшая южноамериканская команда — в клубном чемпионате мира 2016.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 22 декабря 2015 года в Парагвае.
На первом этапе 12 команд разыграют в очных матчах шесть путёвок в групповую стадию. Коллективы разбиты на сеяные и несеяные.

Сразу же прошла и жеребьёвка групповой стадии. Шесть победителей первого этапа, а также мексиканские УНАМ и «Толука» составили четвёртую корзину. Участники остальных корзин известны полностью.
 Корзина 1: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Пеньяроль» (Уругвай), «Насьональ» (Уругвай), «Олимпия» (Парагвай), «Коринтианс» (Бразилия), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Сан-Лоренсо» (Аргентина).
 Корзина 2: «Гремио» (Бразилия), «Эмелек» (Эквадор), «Серро Портеньо» (Парагвай), «Атлетико Насьональ» (Колумбия), «Боливар» (Боливия), «Коло-Коло» (Чили), «Палмейрас» (Бразилия), «Стронгест» (Боливия).
 Корзина 3: ЛДУ Кито (Эквадор), «Спортинг Кристал» (Перу), «Депортиво Кали» (Колумбия), «Депортиво Тачира» (Венесуэла), «Росарио Сентраль» (Аргентина), «Мельгар» (Перу), «Кобресал» (Чили), «Трухильянос» (Венесуэла).

Первый этап 

Первые матчи пройдут 2-4 февраля, ответные — 9-11 февраля 2016 года.

|}

Второй этап 

6 победителей первого этапа присоединятся к 26 командам, напрямую прошедшим во второй этап. 32 команды будут поделены на 8 групп по 4 команды.

Команды в каждой группе сыграют друг с другом по двух-круговой схеме с матчами дома и в гостях. Каждая команда получит 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество забитых мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Жребий.

Две лучшие команды из каждой группы проходят в 1/8 финала.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Посев перед плей-офф

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}
Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры 
  Джонатан Кальери ( Сан-Паулу) — 9
  Марко Рубен ( Росарио Сентраль) — 8
  Исмаэль Соса ( УНАМ Пумас) — 8
  Хосе Энрике Ангуло ( Индепендьенте дель Валье) — 6
  Хуниор Сорноса ( Индепендьенте дель Валье) — 6
  Мигель Анхель Борха ( Атлетико Насьональ) — 5
  Рамон Абила ( Уракан) — 5
  Майкл Сантос ( Ривер Плейт М) — 5
  Карлос Тевес ( Бока Хуниорс) — 5
  Фернандо Урибе ( Толука) — 5

Примечания

Ссылки 

Кубок Либертадорес 2016